Михаил Философов:
 Философов, Михаил Иванович (ум. 1748) — генерал-лейтенант, сенатор, смоленский губернатор (1742—1748); отец М. М. Философова.
 Философов, Михаил Михайлович (1732—1811) — российский дипломат и государственный деятель, генерал от инфантерии.